Mirny (Мирный) is het Russische woord voor vredig, vreedzaam of rustig. Het wordt onder andere gebruikt voor:
 Mirny (Jakoetië), een stad in de Russische autonome republiek Jakoetië
 Mirny (oblast Archangelsk), een stad in de Russische oblast Archangelsk
 Mirnystation, een Russisch onderzoekstation op Antarctica